

Geografia
 Alope – polis della Locride Epicnemidia
 Alope – polis della Locride Ozolia
 Alope – polis della Ftiotide

Mitologia
 Alope – figlia di Cercione e amante di Posidone